«Бабочки» — советско-польский художественный фильм (психологический детектив), снятый в 1991 году режиссёром Андреем Малюковым по сценарию Елены Райской.

Сюжет 
В старой заброшенной «коммуналке» встречаются бывшие супруги. Выясняется, что муж прячется здесь от преследователей — бандитов, которые охотятся за негативами фотографий. На фотографиях — убийца и грабитель, похитивший крупную антикварную коллекцию. Жена, как оказалось, тоже пришла сюда не случайно — она любовница главаря банды, и убийца подослал её, чтобы выкрасть фотоплёнку. Однако разговорившись, бывшие муж и жена понимают, что по-прежнему любят друг друга, и замышляют дерзкий план побега из осаждённой квартиры.

В ролях 
 Владимир Длоуги — Он, фотограф
 Елена Сафонова — Она, актриса
 Даниэль Ольбрыхский — «Внук», мафиози
 Мария Виноградова — Эмма Марковна, соседка в коммуналке
 Галина Польских — мама
 Елена Бушуева — женщина в больнице
 Сергей Галкин — эпизод
 Светлана Харитонова — санитарка в больнице
 Владимир Майсурадзе
 Татьяна Махова
 Нина Веселовская — помощница режиссёра

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Елена Райская
 Режиссёр: Андрей Малюков
 Оператор: Виктор Шейнин
 Художник-постановщик: Владимир Постернак
 Композитор: Роман Загороднюк
 Звукорежиссёр: Игорь Залютаев
 Монтаж: Эльдар Шахвердиев

 

Фильмы Польши 1991 года
Детективные фильмы СССР
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях